Parral (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Parral (Chihuahua), een plaats in de Mexicaanse staat Chihuahua
 Parral (Chili), een plaats in de Chileense VII regio Maule
 Parral (rivier), een rivier die afvloeit in de Golf van Mexico